Beltershausen ist der Name von geographischen Objekten in Hessen:

 Beltershausen (Ebsdorfergrund), Ortsteil von Beltershausen-Frauenberg der Gemeinde Ebsdorfergrund im Landkreis Marburg-Biedenkopf
 Beltershausen (Naumburg), wüst gefallenes Dorf in der Gemarkung Altendorf der Stadt Naumburg im Landkreis Kassel
 Beltershausen (Burgstall), abgegangene Burg in der Gemarkung Altendorf der Stadt Naumburg im Landkreis Kassel

Beltershausen war der Personenname von:
 Tammo von Beltershausen, hessischer Ritter und Ministerial